Enderbach ist ein geographischer Name:

 Enderbach (Lahn), linker Zufluss der Lahn in Saßmannshausen, Stadt Bad Laasphe, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Enderbach, anderer Name des Selmkebachs, rechter Zufluss der Ruhr unterhalb von Wetter (Ruhr), Ennepe-Ruhr-Kreis, Nordrhein-Westfaleb

 Enderbach (Alfdorf), Weiler im Gemeindeteil Pfahlbronn von Alfdorf, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Endersbach
 Enterbach